Quetzalcoatl est une divinité aztèque ;
 (1915) Quetzálcoatl est un astéroïde ;
 Quetzalcoatlus est un animal préhistorique.
 La Quetzalcoatlite est un minéral.